Federation Cup 1984 var den 22. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen blev spillet udendørs på grusbaner i Esporte Clube Pinheiros i São Paulo, Brasilien i perioden 15. - 22. juli 1984. Det var første gang, at Fed Cup blev afviklet i Sydamerika.

Turneringen blev vundet af Tjekkoslovakiet, som besejrede Australien med 2-1 i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for andet år i træk og tredje gang i alt. Australien var i finalen for 16. gang, og det var niende gang, at holdet måtte rejse hjem med sølvmedaljerne. Det vindende tjekkoslovakiske hold bestod af Hana Mandlíková, Helena Suková, Iva Budařová og Marcela Skuherská, mens Australien blev repræsenteret af Anne Minter, Wendy Turnbull og Elizabeth Sayers.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Kvalifikationsrunde 

I kvalifikationsrunden spillede otte hold om de sidste fire ledige pladser i hovedrunden. Vinderne af de fire playoff-opgør gik videre til hovedrunden, mens de fire tabere spillede videre i trøstrunden sammen med de 16 tabere fra første runde i hovedrunden.

Følgende hold kvalificerede sig til hovedrunden:

Hovedrunde 

Hovedrunden havde deltagelse af 32 hold:
 28 direkte kvalificerede hold.
 4 hold fra kvalifikationsrunden.

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af 20 hold:
 4 hold, der havde tabt i kvalifikationsrunden.
 16 hold, der havde tabt i første runde af hovedrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1984

Noter 

Fed Cup
Tennis i 1984
Tennis i Brasilien
Sport i São Paulo